Lora hace referencia a varios artículos:

Geografía física
La Lora, páramo calizo del Mesozoico al sur de la cordillera Cantábrica.
 Páramo de La Lora, llanura en la frontera entre la provincia de Burgos y la comunidad autónoma de Cantabria.

Localidades 
 Lora de Estepa, municipio español en la provincia de Sevilla.
 Lora del Río, municipio español en la provincia de Sevilla.
 Lora (Chile), poblado chileno en la Región del Maule.

Bebidas 
 Lora (vino), bebida de mala calidad popular entre los esclavos en la Antigua Grecia y Antigua Roma.

Fauna 
 Psittacidae, ave llamada comúnmente lora o loros.